Либано има више значења:

 Либано
 Либано (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Либано (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику